"Valsassina" pode ser:
 Colégio Valsassina, em Lisboa
 Crandola Valsassina, comuna italiana da Lombardia
 Cassina Valsassina, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos